Населені пункти в Чехії:

 Бедржіхов (Бланско)
 Бедржіхов (Яблонець-над-Нисою)